

Geografia 
 Anza, città californiana negli USA;
 Anzá, comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia;
 Anzah, comune della Palestina.
 Anza, torrente del Piemonte;
 Anza-Borrego Desert State Park, area desertica protetta della California meridionale (USA);
 lago Anza, bacino ricreazionale del Tilden Regional Park, a Berkeley Hills sopra Berkeley.

Persone 
 Juan Bautista de Anza (1736-1788), esploratore e politico spagnolo;
 Anza (1976 – vivente), attrice e cantante giapponese.

Altro 
 Anza, tribù araba;
 Anza, missile terra-aria pakistano.
 2061 Anza, asteroide

Pagine correlate 
 D'Anza
 De Anza